Masumi steht für:

 (4293) Masumi, ein Hauptgürtelasteroid

Masumii ist der Familienname folgender Personen:
 Sachiko Masumi (* 1984), japanische Leichtathletin